Šibovi  su naseljeno mjesto u općini Kotor Varoš, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Kotor Varoš